Kip (vogel), vogelsoort die behoort tot de hoenderachtigen
 Kippenvlees, kip als gerecht
 Kip (televisieserie), televisieserie van Villa Achterwerk
 Kip (geslacht), Duits-Nederlandse familie
 Kip (Sirač), plaats in Kroatië
 Kip Caravans, Nederlandse fabrikant van caravans
 Laotiaanse kip, munteenheid van Laos

Zie ook 
 Kippen
 Klp of KlP, vanwege de gelijkende schrijfwijze